Effie – nagroda w branży reklamowej
 Effie – miasto w Minnesocie
 Effie – postać z baletu Sylfida
 Effie – film z 2012 roku